Bălești se poate referi la:

 Bălești, o localitate în județul Alba
 Bălești, Gorj
 Bălești-Cătun, o localitate în județul Alba
 Bălești, Vrancea

Vezi și 
 Bălan (dezambiguizare)
 Bălănești (dezambiguizare)

 Bălilești (dezambiguizare)

Toponime românești